Akbaba (wörtlich „Geier“) bezeichnet:
 Akbaba (Berg), höchster Gipfel des Munzur Dağları in der Türkei
 Akbaba, eine Karikaturenzeitschrift in Istanbul

Akbaba ist der Familienname folgender Personen:
 Çağlar Şahin Akbaba (* 1995), türkischer Fußballtorhüter
 Emine Akbaba (* 1987), Fotografin und Dokumentarfilmerin
 Emre Akbaba (* 1992), türkischer Fußballspieler
 Eser Akbaba (* 1979), österreichische Fernsehmoderatorin 
 Ülkü Akbaba (* 1958), österreichische Schauspielerin